Ore disperate – film del 1955 di William Wyler
Ore disperate – film del 1990 di Michael Cimino
 Ore disperate (The Desperate Hours) – romanzo di Joseph Hayes del 1954
 Ore disperate (The Desperate Hours) – opera teatrale di Joseph Hayes